Мари́я Алексе́евна Кожухо́ва (22 февраля 1897, Петербург — 26 ноября 1959, Ленинград) — балерина, педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1937) и Узбекской ССР (1950).

Биография 
Окончила Петербургское театральное училище (педагог К. М. Куличевская). С 1915 года по 1933 год служила в Мариинском театре.

Среди партий на сцене Мариинского театра:
 Аврора, принцесса Флорина и Белая кошечка в балете «Спящая красавица», в хореографии Петипа на музыку Чайковского
 Царь-девица — «Конёк-Горбунок», А. А. Горский (по Петипа), Цезарь Пуни
 Сванильда — «Коппелия», Артур Сен-Леон, Лео Делиб
 Лиза — «Тщетная предосторожность», Жуль Перро
 Пьеретта — «Арлекинада», Петипа на музыку Рикардо Дриго
 Рамзея — «Дочь фараона», Мариус Петипа, Пётр Чайковский

Награждена орденами «Знак Почёта» (02.06.1937) и Трудового Красного Знамени (27.05.1951).

Педагог 
 С 1919 по 1933 год Мария Алексеевна — педагог Ленинградского хореографического училища
 В 1933 году Мария Алексеевна переехала в Москву.
 С 1933 по 1959 год преподавала в Московском хореографическом училище, передавая петербургскую школу московским балеринам.

Ученицы Марии Алексеевны Кожуховой 
 Инна Зубковская (выпуск 1941)
 Людмила Сахарова (выпуск 1945)
 Римма Карельская (выпуск 1946)
 Элеонора Власова (выпуск 1949)
 Людмила Богомолова (выпуск 1951)
 Гульнора Низамовна Маваева (выпуск 1951)
 Бернара Кариева (выпуск 1955)
 Наталия Бессмертнова
 Нина Ивановна Сорокина

Одновременно, с 1947 года Мария Алексеевна — педагог класса усовершенствования в Большом театре и Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Кожухова развивала и совершенствовала методику преподавания.

Примечания

Литература 
 1990 — 
 1997 —

Ссылки 
 Репертуар балета Мариинского театра
  Списки выпускников Академия русского балета им. А. Я. Вагановой — Мария Кожухова, 1915 

Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР
Выпускники Санкт-Петербургского театрального училища
Преподаватели Ленинградского хореографического техникума
Преподаватели Московского хореографического училища